

Cinema e televisione 
 Freaky – film del 2020 diretto da Christopher Landon
 Freaky – serie televisiva neozelandese

Musica 
 Freaky – album degli MN8 del 1996
 Freaky – singolo di Koda Kumi del 2007
 Freaky – singolo di Kim Hyun-ah del 2016
 Freaky! – singolo di Senhit del 2020

Pagine correlate 
Freak